Jerry D. Thomas
 Jerry Thomas (żołnierz)